Le   d'armée,  ou XII corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
  d'armée ( d'armée royal saxon)
  d'armée (Empire allemand)
 
  d'armée (Wehrmacht)

Chine 
  d'armée (Chine)

États-Unis 
  d'armée (États-Unis)

France
  d'armée (France)

Italie
  corps d'armée, du Regio esercito

Royaume-Uni 
 12 corps d'armée (Royaume-Uni)

Catégorie : Homonymie d'unités militaires